«Человек и окружающая среда» — научно-популярная книжная серия издательства «Наука» (Москва), выходившая с 1975 до середины 1990-х. 

Некоторые книги серии издавались отделениями издательства в Ленинграде (Ленинградское отделение) и Новосибирске (Сибирское отделение).

Описание 
В книгах серии в популярной форме освещаются различные вопросы наук о Земле (геологии, геохимии, минералогии, физической географии, гидрологии, климатологии, гляциологии) и о природе (ботаники, зоологии, физиологии, экологии, природопользования), а также общенаучные и философские вопросы взаимодействия человека и окружающей среды.

Всего в серии вышло около 150 книг (количество уточняется).

1970-е 
1975 год
 
1976 год
 
 
 
1977 год
 
 
 
 
  (р. Индигирка)
 
1978 год
 
 
 
 
 
1979 год
  (1-е издание — М.: Наука, 1974)
  (1-е издание — М.: Наука, 1972)

1980-е 
1980 год
  (в рамках серии книга издана впервые)
 
 
 
 
  (в рамках серии книга издана впервые)
 
  (в рамках серии книга издана впервые)
 
 
1981 год
 
 
 
 
1982 год
 
 
 
 
 
 
 
 
1983 год
 
 
 
  (1-е издание — Волшебное зеркало планеты. Иркутск, 1978)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1984 год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1985 год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986 год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1987 год
 
 
 
 
 
 
 
 
1988 год
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1989 год

1990-е 
1990 год
 
 
 
 
 
 
 
1991 год
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (1-е издание — М.: Мысль, 1984)
1992 год
 
 
  (в рамках серии книга издана впервые; 1-е издание — М.: Мысль, 1978. 144 с.)
 
 
 
 
1993 год
 
 
1994 год
 
1996 год

См. также 
 Настоящее и будущее Земли и человечества
 Научно-популярная серия АН СССР

Ссылки 

 Серия в каталоге РГБ

Научно-популярные книжные серии
Книги издательства «Наука»
Книги по экологии
Книги по геологии
Книги по географии
Книги по биологии
Популяризация биологии
Популяризация химии
Популяризация географии